Les noms Voironnais ou voironnais peuvent faire référence à :
 Voironnais : habitant de la ville de Voiron, dans le département de l'Isère, en France.
 Pays voironnais, communauté d'agglomération constituée autour de cette ville.

Voir aussi 
 Voironnais Chartreuse, un des territoires de l'Isère.
 Pays voironnais Mobilité, réseau de transport en commun de la communauté d'agglomération du Pays voironnais, propriété du SMMAG.
 Stade olympique voironnais, club français de rugby à XV situé à Coublevie.